Violetta er et pigenavn. Navnet stammer fra italiensk og betyder "lille viol". 

Violetta kan henvise til 
 Violetta - Navnet på hovedpersonen i operaen La traviata (Den faldne kvinde). Operaen blev oprindelig kaldt Violetta
 Violetta (instrument) - et instrument fra 1500-tallet, meget lig en violin, men med kun tre strenge
 ''Violetta (tv-serie) - en tv-serie
 557 Violetta - en småplanet i asteoridebæltet